Gustavia bezeichnet:

 Gustavia, Hauptort des französischen Überseegebiets Saint-Barthélemy
 Gustavia (Rügen), schwedisches Hafenprojekt auf der Insel Rügen
 Gustavia (Gattung), Gattung in der Familie der Topffruchtbaumgewächse